Sclerodisca är ett släkte av fjärilar. Sclerodisca ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Sclerodisca